N11 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN11 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 11 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar